Schopfloch puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Schopfloch, un municipio del estado de Baviera.
Schopfloch, un municipio del estado de Baden-Wurtemberg.